Сезон 1929 на Примера Дивисион започва на 10 февруари 1929 и завършва на 23 юни 1929. Общо 10 отбора участват в първенството.

Информация за отборите

Класиране

Плейоф за отпадане 
Десетият отбор в Примера Дивисион Расинг Сантандер среща първият в Сегунда Дивисион ФК Севиля за плейоф от два мача. Расинг побеждава с общ резултат 3-2 и запазва мястото си в Примера Дивисион за следващия сезон.

Расинг печели с общ резултат 3 2

Трофей Пичичи

Резултати

Вижте също 
 Сегунда дивисион 1929

Примера дивисион